Slovo kráľ může mít více významů:

obecně
 slovensky „král“

příjmení osob
 Ábel Kráľ (* 1932) – slovenský lingvista, politik a diplomat 
 Fraňo Kráľ (1903–1955) – slovenský básník, spisovatel a politik 
 Janko Kráľ (1822–1876) – slovenský národní buditel a spisovatel
 Miroslav Kráľ (* 1947) – slovenský fotbalista
 Peter Kráľ (* 1955) – slovenský fotbalový brankář

jiný význam
 Kráľ (okres Rimavská Sobota) – slovenská obec v okrese Rimavská Sobota

Související články 
 Kráľová
 Kráľova Lehota
 Kráľová pri Senci
 Kráľova hoľa

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení